Theano ist:

in der griechischen Mythologie:
 Theano (Tochter des Danaos), eine der Danaiden
 Theano (Tochter des Kisseus), troische Athenepriesterin

Name einer Person:
 Theano (Pythagoreerin), eine Pythagoreerin
Weiteres:
 Theano (Rose), Rosensorte
 Theano (Deep Learning), Software-Bibliothek